Aegialitis är ett släkte av triftväxter. Aegialitis ingår i familjen triftväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Triftväxter
Aegialitis